

Codici 
 YN – codice aeroportuale IATA di Air Creebec

Altro 
 yN – simbolo dello yoctonewton
 YN – simbolo dello yottanewton
 YN – targa automobilistica del Pireo (Grecia)